Diese Liste der Abgeordneten zum Wiener Landtag und Mitglieder des Wiener Gemeinderats (15. Wahlperiode) listet alle Abgeordneten zum Wiener Landtag und Gemeinderat in der 15. Wahlperiode auf. Der Landtag und der Gemeinderat konstituierten sich am 9. Dezember 1991, die Auflösung nach 58 Gemeinderatssitzungen und 37 Landtagssitzungen erfolgte am 9. August 1996. Nach der Landtagswahl 1991 entfielen 52 (47) der 100 Mandate auf die SPÖ, 23 (17) auf die FPÖ, 18 (13) auf die ÖVP und 7 (2) auf die Grünen (in Klammern die Anzahl der Grundmandate). Der Landtag wählte nach der Angelobung die Landesregierung Zilk III, die 1994 von der Landesregierung Häupl I abgelöst wurde. Den nach der Konstituierung gegründeten Ausschüssen gehörten jeweils acht Abgeordnete der SPÖ, drei Mitglieder der FPÖ, zwei ÖVP-Landtagsabgeordnete und ein Vertreter der Grünen an.

Funktionen

Landtagspräsidenten 
Das Amt der 1. Landtagspräsidentin nahm zunächst Christine Schirmer (SPÖ) war, die am 7. November 1994 von Ingrid Smejkal (SPÖ) abgelöst wurde. 2. Landtagspräsident war zu Beginn der Periode Ernst Outolny (SPÖ), der am 7. November 1994 durch Erika Stubenvoll (SPÖ) ersetzt wurde. 3. Landtagspräsident war während der gesamten Amtsperiode Erwin Hirnschall (FPÖ).

Vorsitzende des Gemeinderates 
1. Vorsitzender des Gemeinderates war zunächst Herbert Dinhof (SPÖ), der am 17. März 1995 von Rudolf Hundstorfer abgelöst wurde. 2. Vorsitzende war Ilse Forster, 3. Vorsitzende war die FPÖ-Abgeordnete Ingrid Kariotis, die jedoch ab dem 24. Jänner 1995 fraktionslos war. Die Funktion der 4. Vorsitzenden hatte zunächst der ÖVP-Abgeordnete Peter Mayr inne, der nach seinem Ableben ab 27. Mai 1994 durch Anton Fürst ersetzt wurde. Dach dem Ausscheiden von Fürst aus dem Gemeinderat übernahm am 26. Juni 1995 Franz Karl das Amt. Das Amt des 5. Vorsitzenden des Gemeinderates hatten nacheinander Erika Stubenvoll, Albert Holub (ab 7. November 1994), Adolf Aigner (ab 17. März 1995) und Herbert Pfannenstiel (alle SPÖ) inne. Das Amt des 6. Vorsitzenden des Gemeinderates teilten sich Albert Holub, Adolf Aigner (ab 7. November 1994), Gerhard Oblasser (ab 17. März 1995) und Horst Georg Riedler (ab 19. Jänner 1996).

Klubobleute 
Innerhalb der SPÖ hatte das Amt des Klubobmanns Karl Svoboda inne. Klubobmann der FPÖ war Rainer Pawkowicz, in der ÖVP übernahm Johannes Prochaska das Amt. Bei den Grünen war Peter Pilz Klubobmann.

Landtagsabgeordnete

Literatur 
 Magistratsdirektion der Stadt Wien (Hrsg.): Wiener Gemeinderat, Wiener Landtag. Register zu den Sitzungen der Funktionsperode 1991–1996. Teil 2: Personenregister. Wien 1998

15